

Patronyme 

 René Deleplace (1922 - 2010), musicien, professeur de mathématiques, joueur de rugby à XV, entraîneur et théoricien du rugby ;

 Hyacinthe Deleplace (1989 - ),  athlète français handisport, spécialisé dans le 200 mètres et le 400 mètres.